Absyrtus of Apsyrtus (Grieks:  Ἂψυρτος) was een zoon van koning Aietes van Colchis.

Hij werd als kind door zijn halfzus Medea, toen zij met Jason vluchtte, vermoord en in stukken gesneden, die zij tijdens haar vlucht over de rivier de Phasis overboord wierp, om zo haar achtervolgende vader op afstand te houden. Want zij verwachtte, hetgeen ook geschiedde, dat deze de verstrooide ledematen bij elkaar zou zoeken en daardoor tijd zou verliezen.

Volgens een andere mythe was Absyrtus reeds volwassen, toen hij gedood werd, en werd hij nadat hij Jason en de overige Argonauten reeds had ingehaald door of met behulp van Medea vermoord op een aan de kust van Illyrië gelegen eiland, dat met de omliggende eilanden de groep uitmaakte, die naar hem de Apsyrtische Eilanden (Cres en Lošinj) werden genoemd.

Stamboom 

Argonautensage